A Karomama valószínűleg líbiai eredetű név, több, líbiai származású ókori egyiptomi neve is. Híres viselői:

 Karomama vagy Karomat, I. Sesonk fáraó felesége, I. Oszorkon anyja. Csak a Paszenhór-sztéléről ismert.
 I. Karomama királyné, II. Oszorkon felesége, talán I. Takelot lánya.
 Karomama Meritmut, Ámon isteni felesége a XXII. dinasztia idején.
 Karomama hercegnő, II. Oszorkon lánya, talán azonos az előzővel.
 II. Karomama királyné, II. Takelot felesége, Nimlot főpap lánya.
 Karomama hercegnő, Ámon énekesnője, II. Takelot lánya.

Kapcsolódó szócikkek 
 Oszorkon
 Sesonk
 Nimlot
 Takelot

Források

Ókori egyiptomi nevek